Aritatsu Ogi (født 10. december 1942) er en japansk fodboldspiller.

Japans fodboldlandshold

|-
|1963||1||0
|-
|1964||1||0
|-
|1965||2||0
|-
|1966||7||2
|-
|1967||5||3
|-
|1968||3||0
|-
|1969||4||0
|-
|1970||13||2
|-
|1971||5||2
|-
|1972||8||2
|-
|1973||5||0
|-
|1974||6||0
|-
|1975||0||0
|-
|1976||2||0
|-
!Total||62||11
|}

Eksterne henvisninger

Japan National Football Team Database

Fodboldspillere fra Japan